Turks curlingteam (mannen)
Turks curlingteam (vrouwen)
Turks curlingteam (gemengd)
Turks curlingteam (gemengddubbel)